O Liga Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2014-15 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete.

O campeão do torneio foi o Académica Operária conqustou o 19a título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2015.

Clubes
Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Resumo da Temporada
A edição 2014-15 da Campeonato Regional (ou Insular) teve o Académica Operária.

Classificação Final

Jogos

Evolução dos posições

Estadísticas
Melhor vitória:: Estância Baixo 1-8 Juventude (26 de abril)

Notas

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular da Boa Vista